Beaver Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Park (Ohio)
 Beaver Park (Virginia)

Siehe auch:
 Beaver Dam State Park